Diego Laxalt (1993-), footballeur uruguayen
 Paul Laxalt (1922-2018), homme politique américain
 Txomin Laxalt (1952-), écrivain et journaliste basque français